Il doppio del torneo di tennis European Community Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Anders Järryd che hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jared Palmer 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Kelly Jones /  Rick Leach (quarti di finale)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (primo turno)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Community Championship 1992
ATP Tour 1992